Osoby o tym nazwisku:
 Edward Fenech Adami – maltański polityk i prawnik
 Ernst Daniel Adami – niemiecki kapelmistrz, organista, nauczyciel, pisarz, dyrygent i teolog
 Paweł Adami – austriacki lekarz weterynarii i prawnik
 Valerio Adami – włoski malarz